Шегеда — южнорусская фамилия.

 Известные носители
 Шегеда, Василий Иванович (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Шегеда, Лидия Михайловна (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.